Ольга Кай — писательница-фантаст из Днепропетровска. Работает в направлениях приключенческого и романтического фэнтези, а также социальной фантастики, пишет сказки для детей.

Образование 
Закончила Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (факультет прикладной математики).

Профессиональная деятельность 
Член жюри международного литературного конкурса «Современная нереалистическая проза»  (2007—2009 гг.), областного литературного конкурса «Молода муза»  (2012, 2013). Член жюри и оргкомитета Первой Всеукраинской литературной премии им. А. Кравченко (Девиль), а также Всеукраинского конкурса творческой молодежи «Літературна Надія Дніпра — 2013 ».

Соучредитель информационного портала «Литературная Днепропетровщина» (dniprolit.org.ua).

Редактор-составитель коллективного сборника «Барви слова»  (2011), «Небесна сюїта» (2012), редактор авторского сборника рассказов Евгении Яворской «Рецепт счастья» (2013).

Публикации

Книги 

 Портрет из прошлого (на украинском языке) // Днепропетровск, «Пороги», 2012. — 80с.

 Ведьмина тропа // Санкт-Петербург, ООО «Написано пером», 2013. — 173с.

 Загадать желание  // Монреаль, Т/О «Неформат», Издательство «Accent Graphics Communications», 2013. — 684с.

 Невеста императора  // Павлоград, «Има-пресс», 2014. — 364с.

 Городская Ромашка  // Севастополь, «Шико-Севастополь», 2015.

Рассказы 

в газетах: «Закрытый клуб» (2006, Луганск), «Экспедиция ХХІ» (2011, Днепропетровск);

в журналах: «Український Фантастичний Оглядач (УФО)» (2007, Львов), «Склянка Часу*Zeitglas» (2011, Канев), «Бористен» (2012, 2013, Днепропетровск), «Пізнайко від 2 до 6. Журнал для найменших» (2012, Киев), «Світ Фентезі» (2014);

сборниках: «У вирі дум і почуттів» (2008, Днепропетровск), «Україна є!» (2011, Днепропетровск), «Барви слова» (2011, Днепропетровск), «Світанкова палітра» (2012, Днепропетровск), «Наш кращий друг — природа» (2013, Днепропетровск);

в аудиокниге: «Письменники Дніпропетровщини — шкільним бібліотекам» (2012, Днепропетровск);

альманахи: Альманах фантастики «Мантикора» (2011, Ивано-Франковск), «АвторЪ. Фантастика. Литературный альманах» (2012, Благовещенск), «Лава» (№7, 2014, Харьков).

Награды 

 финалист международного литературного конкурса «Современная нереалистическая проза»  (2006);

 финалист всеукраинского конкурса произведений для детей и юношества «Золотий лелека»  (2008) (за роман «Сказка о музыканте» на украинском языке);

 победитель областного литературного конкурса «Молодая муза» (2008, 2011);

 призёр областного литературного конкурса «Україна є!» (2011) — II место;

 победитель городского литературного конкурса «Літературна надія Дніпра» (2011) ;

 призёр конкурса издательства «Написано пером» (2012) — III место (по итогам издан роман «Ведьмина тропа»).

Примечания

Ссылки 
 Авторская страница Ольги Кай на Самиздате 
 ЖЖ 
 Facebook 
 Статьи Ольги Кай на «Книгозавре»
 Сайт «Литературная Днепропетровщина» 
 Л. Романчук. Понять будущее можно только через прошлое 
 Последнее слово за читателем. Интервью Алёны Черной с Ольгой Кай
 Аудиобиблиотека: "Змеев клык" (текст читает Елена Володина) 
 Аудиобиблиотека: "Лебединая песня" (текст читает Елена Володина) 

Писатели по алфавиту
Украинские писатели XXI века
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Днепровского национального университета